Итапетининга (порт. Itapetininga) — топоним.

 Итапетининга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Итапетининга (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии. 
 Итапетининга (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.